SHV est un sigle qui peut correspondre à 
Shreveport Regional Airport, code IATA de l'aéroport de Shreveport
Connecteur SHV, un connecteur électrique pour haut voltage
Silent Hill V, un jeu vidéo
SHV Holdings, une entreprise néerlandaise
Super Hi-Vision, un format de vidéo numérique